Enodia peut désigner :
 Enodia, un genre de lépidoptères (papillons) de la famille des Nymphalidae ;
 Enodia, une entreprise belge anciennement nommée Publifin ;
 Enodia est une épithète grecque signifiant Celle des Chemins pour désigner Hécate.